Noemí puede hacer referencia a: 

 Noemí  nombre propio de mujer en español, y de origen hebreo ,significa (literalmente significa mi encanto mi delicia).
 (703) Noëmi, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Noemí Carrión (Naymi), cantante española.
 Noemí Sanín, exembajadora Colombiana y candidata presidencial 2010.
 Noemi, cantante italiana.
 Noemi, EP de Noemi].